Бакинская епархия может означать:

Армянская Апостольская церковь:

 Бакинская епархия — упразднённая епархия Армянской Апостольской церкви с центром в городе Баку.

Русская Православная церковь:

 Бакинская и Азербайджанская епархия — епархия Русской православной церкви.